Carleton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Carleton-in-Craven, ort i North Yorkshire, England,

USA 

 Carleton (ort i USA), Michigan, Monroe County, 

Robotskapade USAförgreningar